Гран-при Великобритании 1965 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 10 июля 1965 года на трассе Сильверстоун.

Ронни Бакнем прекратил участие в чемпионате и его команда «Хонда» выставила на гонку всего один автомобиль. Крис Эймон участвовал в тренировках на частном автомобиле «Брэбем» четырёхлетней давности, но в квалификации уступил место гонщика хозяину автомобиля Яну Рэби. Ричард Этвуд вернулся за руль «Лотоса» команды Реджа Парнелла. Джек Брэбем занял восьмое место на старте, но после того, как на автомобиле второго гонщика команды Дэна Герни возникли неполадки, отдал свой автомобиль американцу. Стартовое поле было дополнено автомобилем BRM команды «Скудерия Чентро Суд» под управлением Мастена Грегори и частниками Фрэнком Гарднером и Джоном Родзом, для последнего эта гонка стала единственной в карьере гонщика Формулы-1. Ещё два дебютанта Формулы-1, Алан Роллинсон и Брайан Габби, не сумели преодолеть квалификационный барьер.

На старте Ричи Гинтер сумел захватить лидерство, но ещё до исхода первого круга обладатель поула Джим Кларк вернул себе первое место, в то время как Гинтер откатился на четвёртое место, пропустив вперёд Хилла и Сёртиса. Порядок мест первой тройки не менялся до самого финиша, несмотря на то, что на последних кругах на автомобиле Кларка стал падать уровень масла, из-за чего Джим в повороте Woodcote выключал двигатель, чтобы сохранить его до финиша, и его начал стремительно догонять Хилл. Шотландец сумел одержать третью подряд и четвёртую в сезоне победу, увеличив своё преимущество в зачёте чемпионата до 13 очков.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-80 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании